Dümmler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ludwig Dümmler (1830–1902), deutscher Historiker
 Ferdinand Dümmler (1777–1846), deutscher Buchhändler und Verleger
 Georg Ferdinand Dümmler (1859–1896), deutscher klassischer Archäologe
 Hans Dümmler (1901–1988), deutscher Wirtschaftsjurist
 Johann Konrad Dümmler (1779–1811), deutscher Rechtsgelehrter
 Wilhelm Dümmler (1867–1947), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Dümler
 Tümmler
 Thümmler